Castine – miasto w stanie Maine
 Castine – jednostka osadnicza w stanie Maine
 Castine (ang. Castine Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Castine – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke